«Graceland» — песня Пола Саймона с одноимённого альбома (1986).

Песня стала обладателем «Грэмми» в номинации «Запись года» за 1988 год.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Graceland» в исполнении Пола Саймона на 485 место своего списка «500 величайших песен всех времён». Кроме того, песня «Graceland» в исполнении Пола Саймона входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни Пола Саймона
Песни, написанные Полом Саймоном
Песни 1986 года
Премия «Грэмми» за лучшую запись года
Песни Вилли Нельсона
Песни, вошедшие в список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stone